Plaats in Indonesië
 Kepuharjo (Karangploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kepuharjo (Lumajang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java